REP puede referirse a:
 Al humorista gráfico argentino Miguel Rep
 Die Republikaner, un partido político alemán;
 Aeropuerto Internacional de Angkor (Camboya), por su código IATA;
 Repsol, petrolera española, por su ticker en la Bolsa de Madrid.
 Routledge Encyclopedia of Philosophy, una enciclopedia de filosofía (por sus siglas en inglés).